Констанца () је округ у републици Румунији, у њеном југоисточном делу. Управно средиште округа је истоимени град, а битни су и градови Меџидија, Мангалија, Наводари, Чернавода, Овидију, Хиршова, Мурфатлар.

Округ Констанца је најважнији приморски округ Румуније. Седиште округа, град Констанца је једина велика приморска лука у земљи, а поред ње се налазе и сва румунска летовалишта на Црном мору - Мангалија, Мамаја, Ефорије, Тузла.

Положај 
Округ Констанца је погранични округ ка Бугарској ка југу. На истоку се налази Црно море. Са других стана окружују га следећи окрузи:
 ка северу: Тулча (округ)
 ка југозападу: Калараши (округ)
 ка западу: Јаломица (округ)
 ка северозападу: Браила (округ)

Природни услови 
Округ Констанца је у историјској покрајини Добруџи. Округ обухвата продео између Дунава (који је одваја од Влашке) и Црног мора. У средишњем делу округа ископан је канал Чернавода-Негру Вода. Округ има равничарски карактер у северном делу, док на југу терен је заталасан.

Становништво 
Према попису из 2011. године, округ Констанца је имао 684.082 становника што је за 31.069 (4,34%) мање у односу на 2002. када је на попису било 715.151 становника. Констанца спада у округе Румуније са већински румунским становништвом. Од етничких мањина издвајају се Турци, Татари, Роми и Липовани.

Највећа насеља

Референце

Спољашње везе 

 www.cjc.ro Званична страница округа

Окрузи Румуније
Добруџа